Horseshoe Lake – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Horseshoe Lake – park stanowy w USA, w stanie Illinois
 Horseshoe Lake – zbiornik retencyjnyw USA, w stanie Arizona